Le mot Ponts peut signifier : 
 Le pluriel de pont
 les Ponts peut désigner l'École nationale des ponts et chaussées
 Ponts (Manche), commune française
 Ponts (Espagne), commune de la province de Lérida
 , en grec , alliance politique fondée en 2014, regroupant les partis Drassi et Recréer la Grèce

Voir aussi 
 Ponts-et-Marais, commune française, en Seine-Maritime
 Pont (homonymie)

Homonymie de toponyme